Ел Куисиљо има више значења:

 Ел Куисиљо (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Куисиљо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику